Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Juan Sebastián Cabal a Treat Conrad Huey, kteří se rozhodli turnaje nezúčastnit. Cabal nastoupil do paralelně konaného Citi Open 2018.

Vítězem se stal třetí nasazený salvadorsko-mexický pár Marcelo Arévalo a Miguel Ángel Reyes-Varela, který ve finále zdolal americko-australskou dvojici Taylor Fritz a Thanasi Kokkinakis po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou trofej na okruhu ATP Tour. Poprvé od roku 1995 tak mexický tenista vyhrál turnaj ATP v rodné zemi.

Nasazení párů 

  Santiago González /  David Marrero (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes-Varela (vítězové)
  Romain Arneodo /  Nicholas Monroe (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2018